Ви́льхо Хе́нрик Ла́мпи (; 19 июля 1898, Улеаборг, Великое княжество Финляндское — 17 марта 1936, Оулу, Финляндия) — финский художник. Наиболее известен своими автопортретами, а также картинами Лиминки и её жителей.

Биография 
Родился 19 июля 1898 года в Улеаборге, но жил в Лиминке большую часть своей жизни. С 1921 по 1925 год учился в финской Академии изящных искусств, а после окончания учёбы вернулся в Лиминка, где написал свои самые известные произведения.

В 1934 году участвовал в московской выставке «Финское искусство».

17 марта 1936 года совершил самоубийство, прыгнув с моста в реку Оулуйоки во время поездки в Оулу. Похоронен на кладбище Лиминки.

В 1972 году в Лиминке был открыт музей Вильхо Лампи.

Основные работы

Примечания

Литература 
 Unto Immonen: Vilho Lampi, lakeuden melankoolikko in Suomen taiteen vuosikirja 1956—1957, Porvoo, 1957. 
 Paavo Rintala: Jumala on kauneus, (novel about Vilho Lampi) Otava, 1959. 
 Eeli Aalto: Vilho Lampi, lakeuden maalari : esittelyä ja taustaa, Arvi A. Karisto, Hämeenlinna, 1967. 
 Marja Junttila et al.: Vilho Lampi 1898—1936, ARS Nordica & Kustannus Pohjoinen, 1998  

Персоналии:Оулу
Художники Финляндии
Выпускники Академии изящных искусств (Хельсинки)